Петро-Свистуново — название населённых пунктов на Украине:

 Петро-Свистуново — село в Солонянском районе Днепропетровской области.
 Петро-Свистуново — село в Вольнянском районе Запорожской области.